«Complicated» () — дебютний сингл канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь та перший сингл із її дебютного студійного альбому — Let Go. В США пісня вийшла 14 травня 2002.

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні 2002
Сингли 2002
Пісні Авріл Лавінь
Дебютні сингли
Пісні, написані Авріл Лавінь
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100
Англомовні пісні
Поп-рок-пісні